Grimm er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Friedrich Melchior Grimm (1723–1807) – tysk forfatter og diplomat
 Herman Grimm (1828–1901) – tysk forfatter og kunsthistoriker
 Jacob Grimm (1785–1863) – tysk filolog og litteraturhistoriker
 Ludwig Emil Grimm (1790–1863) – tysk maler og raderer
 Wilhelm Grimm (1786–1859) – tysk filolog og litteraturhistoriker

 Grimm (tv-serie) – amerikansk tvserie

Se også 
 Grimm (efternavn)
 Brødrene Grimm

Efternavne